Museo de la Royal Air Force puede referirse a:

  Museo de la Royal Air Force de Londres; o
  Museo de la Royal Air Force de Cosford.